

Toponymes

Trois-Rivières, ville canadienne du Québec, dont découlent :
 Le gouvernement des Trois-Rivières, en Nouvelle-France ;
 Trois-Rivières, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1792 à 1838 ;
 Trois-Rivières, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Trois-Rivières, une circonscription électorale fédérale du Canada ;
 Trois-Rivières, une circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Trois-Rivières, une région canadienne du Nouveau-Brunswick.

La réserve naturelle des Sources des trois rivières au centre-ouest de la Chine, dans la province de Qinghai.

Trois-Rivières, commune française de la Guadeloupe ;
 Trois-Rivières, hameau de la commune française de Sainte-Luce en Martinique ;
 Trois-Rivières, commune nouvelle française résultant de la fusion au  des communes de Contoire, d'Hargicourt et de Pierrepont-sur-Avre, dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France ;
 , nom de plusieurs regroupements de communes en France.

Trois Rivières, un cours d'eau qui coule dans le département Nord à Haïti, depuis le Massif du Nord jusqu'à la mer des Caraïbes.

Marque 
 Rhum Trois Rivières est le nom de rhums commercialisés à Sainte-Luce (Martinique).

Voir aussi